Strmovo je lahko:
 Strmovo, Bajina Bašta (Srbija)
 Strmovo, Lajkovac (Srbija)
 Strmovo, Lazarevac (Srbija)